Miasta we Francji:
 Fontaine – miasto w regionie Szampania-Ardeny
 Fontaine – miasto w regionie Franche-Comté
 Fontaine – miasto w regionie Rodan-Alpy
Osoby o nazwisku Fontaine:
 Pierre François Louis Fontaine (1762–1853), architekt francuski
 Osoby o nazwisku La Fontaine